Norac est un nom propre français et slave qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carl Norac (1960-), écrivain belge de langue française ;
 Mirko Norac (1967-), général d'armée croate.

Prénom 
 , basketteur croate.